

Forme ART

Sigle 
ART peut faire référence à :
 Autorité de régulation des télécommunications, ancien nom de l'Arcep ;
 Autorité de régulation des transports ;
 Arab Radio and Television Network ;
 ART Grand Prix ;
 Transit Center Bus Stop, gare d'Astoria dans l'Oregon, selon la liste des gares d'Amtrak ;
 Android Runtime, un environnement d'exécution du système d'exploitation Android ;
 École nationale supérieure d'arts et métiers ;
 Activation relaxation technique (en français, technique d'activation et de relaxation) ; 
 l’Association de la Régie théâtrale.

Code 
ART est un code qui peut désigner : 
 ART, .

Forme Art 
Art peut faire référence à :
 Art, une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect ;
 Art, les arts majeurs et les arts mineurs de la Renaissance italienne à Florence, corporations marchandes et premiers mécènes pendant les Médicis ;
 « Art » (avec les guillemets dans le titre), une pièce de théâtre de Yasmina Reza ;
 Art, un groupe de musique britannique.

Patronyme 
Le patronyme néerlandais Art ou Arts provient du patronyme germanique Arnoud (de arn: aigle + nout: vaillant).

La racine Art peut être déclinée :
 avec la voyelle principale courte A- ou longue Aa- ou Ae- ;
 précédé ou non d'un H- muet ;
 avec le suffixe génitif -s, éventuellement mué en -z et qui peut absorber le -t final ;
 avec les suffixe supplémentaire -en (dont le n peut disparaître), éventuellement redoublé d'un suffixe génitif -s.

Variantes 
 Aert, , Aarts, Aardse, Aartsen
 , Aers, Hars,
 Haars, Haert, Haers, Haerts
 Aarssens, Aarsen, Aarssen, Haerssens, Aertsens, Aertssens, Aertzen
 Art, Arts, Harts
 Arets, Aretz, Arretz
 Arits, Aritz

Personnalités 

 Arnaud Art (1993-), un athlète belge, spécialiste du saut à la perche ;
 Monja Art (1984-), réalisatrice autrichienne.

Toponyme 

 Art-sur-Meurthe, une commune française en Meurthe-et-Moselle ;
 Île Art, l'île principale des Belep en Nouvelle-Calédonie.

Forme art 
art est un code qui peut désigner :
 art, les langues artificielles, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Voir aussi 

 
 

Patronyme néerlandais
Code